Limon oder Limón steht für: 

 Provinz Limón, eine Provinz in Costa Rica
 Puerto Limón, die Hauptstadt der Provinz Limón in Costa Rica
 Limon (Nièvre), französische Gemeinde im Département Nièvre
 Limon (Colorado), US-amerikanische Kleinstadt in Colorado
 Limón (Honduras), Gemeinde in Honduras

Limon oder Limón ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilio Garza Limón (* 1952), mexikanischer Botschafter
 Federico Limon (1915–1996), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Lingayen-Dagupan
 Gilberto Limón Enríquez (* 1956), mexikanischer Botschafter
 Iyari Limon (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Jerzy Limon (1950–2021), polnischer Anglist, Theaterleiter, Autor und Übersetzer
 José Limón (1908–1972), mexikanischer Tänzer
 Marshall Limon (1915–1965), kanadischer Sprinter
 Miguel Limón Rojas (* 1943), mexikanischer Politiker
 Mordechai Limon (1924–2009), Befehlshaber der Israelischen Marine
 Rafael Limón (* 1954), mexikanischer Boxer
 Salvador Quezada Limón (1909–1993), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Aguascalientes
 Simón Limón (* 1990), deutsch-peruanischer Haubenkoch, Kochbuchautor und Schauspieler

Limon (Plural: Limones) steht lateinisch für:
 Zitrone